Apex —  — вершина

 Apex — музыкант Роб Диксон.
 APEX — среда Oracle Application Express для программной разработки.
 Apex — язык программирования, разработанный компанией Salesforce.com.
 APEX — система расчёта экспозиции в Фотография, использовавшаяся в США в 1960-х годах.
 ApEX — французский профессиональный киберспортсмен по серии игр Counter-Strike: Source и Counter-Strike: Global Offensive.
 Atacama Pathfinder Experiment (APEX) — радиотелескоп, расположенный в пустыне Атакама.
  — британская сеть отелей.
 Apex Legends — компьютерная игра в жанре многопользовательского шутера от первого лица и королевской битвы.
 Apex Predator – Easy Meat — название шестнадцатого студийного альбома группы Napalm Death.

См. также 
 Апекс